L'île Keppel (en anglais Keppel Island, en espagnol Isla Vigía) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines